Engel:
 Engel — шведская группа, исполняющая мелодичный дэт-метал.
 «Engel» — сингл немецкой рок-группы Rammstein.
 Engel — обозначение американского энтомолога и палеонтолога Майкла Энджела в названиях, описанных им насекомых.

См. также 
 Schwarzer Engel